

Крайно класиране

Победители 

  Амброзиана-Интер,  Ювентус (печелят Купата на Италия за сезона), Милан и Дженоа се класират за Купа Митропа.
  Аталанта и Фиорентина изпадат в Серия Б.

Класиране голмайстори 

Първенство на Италия по сезон